La Coupe de Norvège féminine de football ou NM-Cup est une compétition de football féminin créée en 1978 opposant les clubs de football féminins de Norvège.

Histoire

Palmarès

Palmarès par édition

Palmarès par club

Notes et références

Source 
  RSSSF

Compétition féminine de football en Norvège
Norvège